Вы́ключка, выравнивание — способ расположения строки относительно вертикальных границ полосы вёрстки.

Варианты выключки 
Существует несколько видов выключки:
 влево (), левый флаг;
 по центру ();
 вправо (), правый флаг;
 по ширине (), по формату; в том числе полная.

Наиболее распространены для основного текста на европейских языках (не заголовков, выносок или цитат) первый и четвёртый. При выключке по формату текст во всех строках абзаца (кроме, обычно, последней и красной (первой)) выравнивается по всей ширине блока. При вёрстке с выравниванием влево большинство строк не доходят до правой границы блока.

В Microsoft Word используется термин «выравнивание», — например, «выравнивание по правому краю».

Выключка влево 
В русском и большинстве европейских языков, в которых слова читаются слева направо, чаще всего используется выключка влево. Это означает, что текст абзаца выравнивается по левой стороне и обрывается на правой стороне. При верстке для размещения в сети Интернет текстов, читаемых слева направо, этот способ выравнивания применяется по умолчанию.

Выключка вправо 
В других языках, таких как арабский и иврит, в которых чтение текста происходит справа налево, чаще всего используется выключка вправо. Кроме того, выравнивание по правому краю используется в английском языке для выделения специального текста, такого, как ссылки на источники цитирования, печатаемого в книгах и журналах, а также широко применяется для форматирования таблиц данных (прежде всего, для чисел).

Выключка по формату 
Выключка по формату является общим методом выравнивания, применяемым в печатной продукции, где промежуточное расстояние между словами и, в меньшей степени, между глифами или буквами, разрежено или сжато, с целью выровнять как левый, так и правый конец каждой строки текста. При использовании выключки по ширине последнюю строку абзаца принято выносить отдельно простым выключением строки влево или вправо, в зависимости от языковых особенностей написания. Строки, в которых расстояния растянуты сверх нормальной длины, называются строками с неплотной (слабой) выключкой, в то время как строки со сжатыми расстояниями — строками с плотной выключкой. Применяется для больших блоков текста после расстановки переносов.

Полная выключка 
Также известна как «принудительная». При её использовании не только основная часть абзаца, но и его последняя строка выравнивается по формату области печати. При этом текстовый блок приобретает очертания ровного прямоугольника.

Выключка по центру 
Текст также может быть выравнен по центру, или расположен симметрично оси колонки набора. Такой способ выключки часто применяется для выделения заголовков. Также, как и выключка вправо, часто используется для выравнивания данных в таблицах (для дат, и однострочных словосочетаний). Текст с большим числом строк, выравненный по центру, считается менее читаемым, так как читателю сложнее визуально перемещаться на следующую строку.

CSS 
В стандарте CSS выключка задаётся с помощью свойства «text‑align»:
.left { text-align : left ; }
.center { text-align : center ; }
.right { text-align : right ; }
.justify { text-align : justify ; }

Примечания 

Типографика